Büschgen ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Büschgen (1932–2019), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Im Büschgen (auch: Im Leimenhäuschen), Hofschaft in der ehemaligen Stadt Ronsdorf, heute Stadtteil von Wuppertal